

Рови — село у Вишгородському районі Київської області

Населені пункти та їхні частини
 Рови — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Рови — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Рови — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Рови — частина села Бондиж у гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Рови — частина села Поток-Ґурни в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Рови — частина села Лукова в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Рови — частина села Вулька-Плебанська в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Рови — частина села Добужек у гміні Лащув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Рови — частина села Стужно в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Рови — осада в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки